Холонга (), также Туту’ангакава (), — деревня в  округа Вавау в королевстве Тонга.

География 
Деревня находится между  и , к югу от  и к северу от дороги Тауфа’ахау.

Климат жаркий тропический. Обдувается постоянными ветрами, иногда циклонами.

Населения 
На 2016 год, в деревне жили 488 человек.

История 
По легенде, деревню основали выходцы из Пеа, бежавшие после проигрыша в битве против жителей Нукуалофа. Те, кто бежали быстрее, основали деревню Малапо. Другие также поселились в  и . Часть бежавших выдохлась и спряталась в зарослях кустов, на месте которых была основана деревня Холонга. Отсюда и народное толкование названия поселения: holo спастить и nga плакать.

Примечания 

Населённые пункты Тонги
Острова Тонгатапу